Alexandr Württemberský (9. září 1804 Petrohrad – 4. července 1885 Laško) byl otcem Františka z Tecku a dědem britské královny Marie z Tecku, manželky britského krále Jiřího V.

Jeho otcem byl Ludvík Württemberský, bratr krále Fridricha I. Württemberského a ruské carevny Marie Fjodorovny. Jeho matkou byla Henrietta Nasavsko-Weilburská, pravnučka Jiřího II. Britského přes jeho nejstarší dceru Annu.

V roce 1835 se morganaticky oženil s Claudine Rhédey von Kis-Rhéde, se kterou měl tři děti: Claudine, Františka a Amálii. Alexandrova manželka byla jmenována hraběnkou z Hohensteinu. Děti po ní tento titul získaly už po narození, po otci však dědit nemohly.

V roce 1841 byla jeho manželka zabita - byla přejeta koňmi - a on se stal mentálně labilním, v tomto stavu už zůstal po zbytek života.

V roce 1863 byly jeho děti Vilémem I. Württemberským povýšeny na prince a princezny z Tecku.

V roce 1871, byl pět let po svém sňatku s Marií Adelaidou z Cambridge František Karlem I. Württemberským jmenován vévodou z Tecku. Alexandrovým dcerám již nebyl udělen žádný nový titul a zůstaly princeznami z Tecku.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 9. září
Narození v roce 1804
Úmrtí 4. července
Úmrtí v roce 1885
Narození v Petrohradu
Württemberští vévodové
Württemberkové
Muži